Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на 9. Светском првенству у атлетици у дворани 2003. одржано је 14., 15. и 16. марта у Бирмингему (Уједињено Краљевство).

Титулу освојену у Лисабону 2001. није бранио Јуриј Борзаковски из Русије.

Земље учеснице 
Учествовала су 24 такмичара из 19 земаља.

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2) 
 (1)
 (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2003. 
Стање 4. март 2003.

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбољих атлетичара године на 800 метара у дворани пре првенства (14. марта 2003), имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2003.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 14. марта 2003. године. У квалификацијама било је 4 група са укупно 24 такмичара. У полуфинале су се пласирала 2 првопласирана из сваке групе (КВ) и 4 према постигнутом резултату (кв).,,.

Почетак такмичења: група 1 у 18:25, група 2 у 18:33, група 3 у 18:43, група 4 у 18:53.

Полуфинале 
Такмичење је одржано 15. марта 2003. године. Такмичари су били подељени у 2 групе са по шест такмичара. У финале су се пласирала по 3 првопласирана из сваке групе (КВ).,,.

Почетак такмичења: група 1 у 17:55, група 2 у 18:00.

Финале 
Такмичење је одржано 16. марта 2003. у 17:00.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2003. на сајту ИААФ
 Резултати трке на 800 метара на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2003.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици у дворани